Список порід великої рогатої худоби Франції () — перелік порід великої рогатої худоби, поширених у Франції. До списку внесено як породи французького походження, так і завезені з інших країн.

Посилання

Література 
 Valerie Porter, Lawrence Alderson, Stephen J.G. Hall, D. Phillip Sponenberg (2016). Mason's World Encyclopedia of Livestock Breeds and Breeding  (sixth edition). Wallingford: CABI. — P. 236. ISBN 9781780647944. 
 Marie Dervillé, Stéphane Patin, Laurent Avon. Races bovines de France: origine, standard, sélection. — France Agricole Editions, 2009. ISBN 978-2-85557-151-5 
 Mason's World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties . / Revised by Valerie Porter. 5th edition. — CABI, 2002. ISBN 0-85199-430-X 

Породи великої рогатої худоби з Франції
Списки:Франція